Копалтепек има више значења:

 Копалтепек (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Копалтепек (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Копалтепек (Хуан Н. Мендез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику